Serviciile biroului virtual (eng. Virtual Office) oferă beneficiile unui spațiu de birou la costuri mai reduse. Acest birou se adresează întreprinzătorilor care doresc să lucreze de acasă sau de la distanță și doresc o imagine profesionistă pentru propria afacere.

Pachet Integral de Servicii

 Număr de telefon propriu
 Serviciu personalizat de preluare a apelurilor telefonice în timpul orelor de funcționare (09:00 – 17:00)
 Sistem de căsuță poștală pentru numărul de telefon
 Serviciu message forwarding
 Transmiterea și primirea faxurilor
 Adresă e-mail
 Serviciu mail forwarding
 Manipularea corespondentei prin posta si fax.

Facilitățile oferite de Biroul Virtual
 Costuri reduse pentru utilizare sălii de întâlniri și negocieri
 Costuri reduse pentru servicii de consultanță pentru afaceri
 Utilizarea facilităților centru de afaceri
 Costuri reduse pentru închirierea de spațiu publicitar în cadrul paginii de web a centrului de afaceri
 Calitatea de membru al Centrului Tehnologic pentru Dezvoltarea Afacerilor
 Spațiu gratuit pentru expunerea materialelor publicitare în cadrul centrului de afaceri
 Acces gratuit la newsletter-ul centrului de afaceri.

Adresa juridică virtuală
Adresă juridică virtuală sau oficiu virtual este un instrument ideal pentru cei care nu au nevoie de un spațiu de birouri dar doresc să gestioneze afacerea într-un mediu exclusivist.  Se adresează profesioniștilor  mobili, companiilor ce se extind pe piețe noi, oficiilor regionale fără personal, precum și afacerilor la domiciliu.  Ideea de birou virtual a devenit deja un trend mai ales printre afacerile care se află la început de cale.

Note

Afaceri